

Osoby 
 Adel Gholami – irański siatkarz
 Kazem Gholami – irański zapaśnik
 Majid Gholami – irański piłkarz 
 Mohammad Gholami – irański piłkarz 
 Tohid Gholami – irański piłkarz

Miejsca 
 Gholami – wieś w Iranie